Buena vida – singolo di Daddy Yankee e Natti Natasha del 2018
 Buena vida (Buena vida - Delivery) – film del 2004 diretto da Leonardo Di Cesare

Pagine correlate 

 La buena vida